Pojem rozchod může znamenat:
 Ukončení (dlouhodobého) partnerského vztahu (např. „chození s někým“), viz též rozvod; v širším významu ukončení jakéhokoliv vztahu, i abstraktního (např. rozchod s určitými idejemi)
 doba volného osobního programu v rámci skupinové turistické akce (školní výlet, zájezd atd.) nebo ukončení skupinové akce
 Rozchod (film) – film z roku 2006
 příčná vzdálenost kol či skluznic dopravního prostředku nebo zařízení k jejich vedení
 Rozchod koleje – kolmá vzdálenost vnitřních hran kolejnic v koleji
 Rozchod kol – vzdálenost vnějších čel okolků dvojkolí kolejových vozidel měřená 10 mm pod styčnou kružnicí, nebo také rozchod kol automobilů, měřený v osách kol.
 Rozchod jeřábu, rozchod kolejnic jeřábové dráhy, rozchod portálového jeřábu

Externí odkazy